Ferae (з лат. перекладається як «дикий») — клада ссавців, що включає хижих, ящерів та вимерлий ряд креодонтів. Клада включає близько 270 сучасних видів. Ряд викопних форм є близькими до панголінів, можуть бути об'єднані із ними у ряд Цімолести (Cimolesta), та включені у кладу. 

За даними останніх досліджень (відображених на схемі нижче), найближчі родичі Ferae є непарнокопитні (коні, тапіри і носороги) і китопарнокопитні (який поєднує в собі парнокопитних— верблюдів, свиней, жуйних тварин і бегемотів, та китоподібних — китів і дельфінів).

Кладограмма

Примітки 

Ссавці